Liedjes
Cry! cry! cry! (Johnny Cash) (1955), een lied van Johnny Cash
Cry, cry, cry (Bobby Bland) (1961), een lied van Bobby Bland
Cry, cry, cry (Connie Smith) (1968), een lied van Connie Smith
Cry, cry, cry (Shirley & Company) (1975), een lied van Shirley & Company
Cry, cry, cry (Neil Young) (1983), een lied van Neil Young
Cry, cry, cry (Highway 101) (1988), een lied van Highway 101
Overig (muziek)
 Cry Cry Cry (band), een band rondom Richard Shindell, Lucy Kaplansky en Dar Williams
 Cry cry cry (Cry Cry Cry) (1998), album van bovenstaande band